Kreller ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emil Kreller (1844–1915), Textilindustrieller
 
 Hans Kreller (1887–1958), deutscher Jurist
 Lutz Kreller (* 1982), deutscher Historiker
 Susan Kreller (* 1977), deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch: 
 Greller
 Creller